Liga Asobal 2006/2007 vanns av BM Ciudad Real.

Tabell 
Not: Lag 1-4 till EHF Champions League, lag 5 till Cupvinnarcupen, lag 6-7 till EHF-cupen, lag 15-16 åker ned till División de Honor Plata de Balonmano.

Kommentarer

Referenser 
 "Liga Asobal 2006/07". hispaligas.net 

2006 i Spanien
2007 i Spanien
Sportåret 2006
Sportåret 2007
2006/2007